Borneo - wyspa
 Borneo Południowe - prowincja w Indonezji w południowej części wyspy Borneo
 Borneo Północne - dawny brytyjski protektorat w Azji Środkowo-Wschodniej
 Borneo Północne (Indonezja) - prowincja w Indonezji w północnej części wyspy Borneo
 Borneo Środkowe - prowincja w Indonezji w środkowej części wyspy Borneo
 Borneo Wschodnie - prowincja w Indonezji we wschodniej części wyspy Borneo
 Borneo Zachodnie - prowincja w Indonezji w zachodniej części wyspy Borneo